Eskute é o novo álbum da banda Blitz, lançado em 2009.

Faixas 
01. Eu, minha gata e meu cachorro
02. Baseado em Clarice
03. Corações no calça jeans
04. Voo cego
05. Skut
06. Zero absoluto
07. Nuvens
08. O homem de avental
09. O garoto sonha
10. Todas as respostas
11. Sacanagem
12. Vida mansa

Álbuns de 2009